Села:
 Єлизаветпіль — Житомирська область, Ємільчинський район
 Єлизаветпіль — Хмельницька область, Теофіпольський район